Le nom Patrice peut désigner :
 le prénom  Patrice.
 le nom de scène du musicien allemand Patrice Bart-Williams.
 Patrice, un rang dans l'organisation du Bas-Empire romain.
 Patrice (fils d'Aspar).